Штеппес () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штеппес, Карл (1843—1913) — немецкий геодезист.
 Штеппес, Эдмунд (1873—1968) — немецкий художник, сын К. Штеппеса.